Het FIBA-wereldkampioenschap 3×3 (Engels: FIBA 3×3 World Cup) is een terugkerend toernooi tussen de nationale mannen en vrouwenteams die bij de FIBA aangesloten zijn. De eerste editie werd gehouden in 2012 in Athene onder de naam FIBA 3x3 World Championship. 

Er zijn twee toernooien, één voor mannen en één voor vrouwen. Bij de eerste editie in 2012 was er ook nog een gemengd toernooi waarbij de teams bestonden uit 2 mannen en 2 vrouwen.

De regerende kampioenen zijn Servië bij de mannen en Frankrijk bij de vrouwen.

Mannen

Erelijst

Vrouwen

Erelijst